Майнц
 Майнц — город в Германии.
 Майнцское курфюршество — средневековое государство
 «Майнц 05» — немецкий футбольный клуб из города Майнц.
 «Майнц» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 Майнц, Йенс Петер (род. 1967) — немецкий виолончелист.